Маркиз де Лансароте — испанский дворянский титул. Он был создан 1 мая 1584 года королем Испании Филиппом II для Агустина де Эрреры и Рохаса, губернатора и капитана островов Мадейра и Порту-Санту. Агустин де Эррера и Рохас получил маркизат в качестве награды за его участие в битве при Понта-Дельгада (1582).

9 сентября 1567 года король Испании Филипп II присвоил Агустину де Эррере и Рохасу титул 1-го графа де Лансароте.

Название маркизата происходит от названия острова Лансароте в составе архипелага Канарские острова.

История 
В 1402—1405 годах нормандский барон Жан де Бетанкур завоевал канарские острова Лансароте, Иерро и Фуэртевентура. Жан де Бетанкур, признавший себя вассалом кастильской короны, был признан сеньором Канарских островов королем Энрике III. Его сын и преемник, король Кастилии Хуан II, подтвердил в 1417 году сеньорат Жана де Бетанкура над островами.

В 1412 году Жан де Бетанкур навсегда вернулся в Нормандию, оставив вместо себя главным своего родственника Масио де Бетанкура (1385—1454). В 1418 году Масио де Бетанкур продал свои владения и право на завоевание оставшихся островов кастильскому дворянину Энрике Пересу де Гусману (1371—1436), 2-му графу де Ньебла. С 1430 по 1445 год сеньорией Лансароте и Фуэртевентура владел кастильской род де лас Касас. В 1445 году владельцем островов стал кастильский идальго Эрнан Пераса эль-Вьехо (ок. 1390—1452), который был женат на Инес де Лас Каса де Бетанкур (ок. 1410—1425/1445), дочери Гильена де Лас Касаса (1375—1445) и Инес де Бетанкур. В 1447 году Эрнан Пераса возглавил военную экспедицию на Канарские острова, во время которой на острове Ла-Пальмы был убит аборигенами его сын Гильен Пераса (1422—1447). В 1452 году после смерти Эрнана Перасы единственной наследницей и сеньорой Канарских островов стала его дочь, Инес Пераса де ла Каса (ок. 1424—1503), которая была женой Диего Гарсии де Эррера и Айала (ок. 1417—1485). В 1477 году Инес Пераса де лас Касас продала свои сюзеренные права на Канарские острова католическим королям Изабелле Кастильской и Фердинанду Арагонскому.

Список сеньоров, графов и маркизов де Лансароте

Сеньоры де Лансароте и Фуэртевентура 
 Инес Пераса де лас Касас (ок. 1424—1503), сеньора Канарских островов, дочь Эрнана Пераса эль-Вьехо и Инес де лас Касас.
 Супруг — Диего Гарсия де Эррера и Айала (1416—1485), 1-й граф де ла Гомера. сын Педро Гарсии де Эрреры и Рохаса, маршала Кастилии, сеньора де Ампудия, и Марии Лопес де Айала Сармьенто и Кастилья.

 Санчо де Эррера эль-Вьехо (1442—1534), 1-й сеньор де Лансароте и Фуэртевентура. Сын Диего Гарсии де Эррера и Айала, 1-го графа де ла Гомера, и Инес Пераса де лас Касас, сеньоры Канарских островов.
 Супруга — Виоланта де Сервантес, дочь Хорхе де Медины и Беатрис Барба.

 Констанса Сармьенто де Эррера ла Моса (? — 1549), 2-я сеньора де Лансароте и Фуэртевентура. Внебрачная дочь Санчо де Эрреры и Каталины Дарфиа.
 Супруг — Педро Хосе Фернандес де Сааведра и Эскобар де лас Роэлас (ок. 1510—1545), де-юре сеньор де Лансароте, сын Фернандо Ариаса де Сааведры и Сармьенто, 2-го сеньора де Фуэртевентура и 6-го сеньора де Алькала, и Каталины Эскобар де лас Роэлас.

 Агустин де Эррера и Рохас Сармьенто (1537—1598), 3-й сеньор де Лансароте и Фуэртевентура. Сын Педро Хосе Фернандеса де Сааведры и Эскобара де лас Роэласа и Исео де Леон.
 Супруга — Инес Бенитес де лас Куэвас и Понте (? — 1588), дочь Педро де Понте и Вергара и Каталины де лас Куэвас
 Супруга — Марианна де Энрикес и Манрике де ла Вега (? — 1637), дочь Диого де Тейве, коррехидора Арекипы, и Изабель Энрикес де ла Вега.

Список маркизов де Лансароте 
 Агустин де Эррера и Рохас Сармьенто (1537—1598), 3-й сеньор де Лансароте и Фуэртевентура (1549), 1-й граф де Лансароте (1567), 1-й маркиз де Лансароте (1584). Сын Педро Хосе Фернандеса де Сааведры и Эскобара де лас Роэласа и Исео де Леон.
 Супруга — Инес Бенитес де лас Куэвас и Понте (? — 1588), дочь Педро де Понте и Вергара и Каталины де лас Куэвас
 Супруга — Марианна де Энрикес и Манрике де ла Вега (? — 1637), дочь Диого де Тейве, коррехидора Арекипы, и Изабель Энрикес де ла Вега.

 Агустин де Эррера и Рохас Энрикес (1594—1631), 2-й маркиз де Лансароте, сын предыдущего и Марианны де Энрикес и Манрике де ла Вега.
 Супруга — Луиза Браво де Гусман (? — 1661), 4-я маркиза де Лансароте, дочь Херонимо де Гусмана и Браво де Лагунас и Антонии Браво дель Кастильо.

 Агустин де Эррера и Рохас Гусман (1625—1632), 3-й маркиз де Лансароте, сын предыдущего и Луизы Браво де Гусман. Скончался в возрасте семи лет.

 Луиза Браво де Гусман (? — 1661), 4-я маркиза де Лансароте, дочь Херонимо де Гусмана и Браво де Лагунаса и Антонии Браво дель Кастильо.
 Супруг — Антонио де Мендоса (? — 1621), кавалер Ордена Сантьяго
 Супруг — Агустин де Эррера и Рохас Энрикес (1594—1631), 2-й маркиз де Лансароте
 Супруг — Хуан де Кастилья Агуайо и Осес, сеньор дель-Висо и Малабриго
 Супруг — Педро Паниагуа де Лоайса и Суньига, сеньор де Санта-Крус.

 Фульхенсио Браво де Гусман и Менесес (? — 1665), 5-й маркиз де Лансароте, двоюродный племянник 4-й маркизы. Сын Диего Браво де Гусмана и Манрике (? — 1660) и Марии де Падилья и Менесес, внук Франсиско Браво де Гусмана, сеньора де Ольмедильяс.
 Супруга — Бальтасара де Базан Эррера и Рохас, дочь Франсиско де Базана, сеньора де Пеньяльба, и Констансы де Эррера Гусман и Рохас.

 Хуан Франсиско Дуке де Эстрада и Браво де Гусман (1644—1696), 6-й маркиз де Лансароте, сын Франсиско Дуке эе Эстрады и Манрике и Беатрис Марии Дуке эе Эстрада и Салазар. Двоюродный брат 5-го маркиза де Лансароте.
 Супруга — Леонор Менесес Манрике (1647—1685)
 Супруга — Тереза де Риваденейра (? — 1716).

 Мануэль Дуке де Эстрада и Менесес (1682—1710), 7-й маркиз де Лансароте. Сын предыдущего и Леонор Менесес Манрике.
 Супруга — Роза Анна Мария Самано и Баррон де Фонсека (1685—1750), 6-я маркиза де ла Лапилья, дочь Хуана Хосе де Самано Урбина и Гуэрреро, 2-го маркиза де Вильябенасар, и Фаусты Мельчоры Баррон и Фонсека, 5-й маркизы де ла Лапилья.

 Леонор Дуке де Эстрада и Урбина (1706—1718), 8-я маркиза де Лансароте, единственная дочь предыдущего и Розы Анны Марии Самано и Баррон де Фонсека.

 Мартин Мануэль Гонсалес де Кастехон и Ибаньес де Сеговия (1663—1744), 9-й маркиз де Лансароте (с 1729 года), также 5-й маркиз де Грамоса, 1-й маркиз де Веламасан, виконт де лас Вегас-де-Матуте. Сын Мартина Педро Гонсалеса де Кастехона и Бельвиса (1633—1699) и Терезы Хасинты Ибаньес де Сеговия и Исаси.
 Супруга — Анна Лаура де Кастехон и Кастехон (? — 1697), дочь Хиля Фадрике де Кастехона и Кастехона, 1-го маркиза де ла Солана, и Анхелы де Кастехон и Бельвис
 Супруга — Агуэда Мария де Камарго и Ангуло (1662—1753), дочь Хосефа Антонио Камарго и Паскера, 1-го графа де Вильярреа, и Терезы де Ангуло и Рада.

 Мартин Николас Гонсалес де Кастехон и Гонсалес де Кастехон (1690—1765), 10-й маркиз де Лансароте, 6-й маркиз де Грамоса, 2-й маркиз де Веламасан, виконт де лас Вегас-де-Матуте. Сын предыдущего от первого брака с Анной Лаурой де Кастехон.
 Супруга — Тереза Игнасия Давила и Суарес де Мендоса (1701—1735), 3-я маркиза де Альбасеррада, дочь Диего Давилы де Толедо и Гусмана, 1-го маркиза де Альбасеррада, 13-го графа де Корунья, и Леонор де Вела и Мальдонадо.
 Супруга — Мария Мануэла де Вильялонга и Веласко (1708—1774), 4-я графиня де ла Куэва, дочь Франсиско де Вильялонги и Фортуны, 1-го графа де ла Куэва, и Каталины де Веласко и Рамирес де Арельяно.
	
 Мартин Мануэль Гонсалес де Кастехон и Давила (1728—1764), 11-й маркиз де Лансароте, 3-й маркиз де Веламасан, 16-й граф де Корунья, 16-й виконт де Ториха, граф же ла Ривера и 17-й виконт де лас Вегас-де-Матуте. Сын предыдущего от первого брака с Терезой Игнасией Давила и Суарес де Мендоса
 Супруга — Бернарда де Сильва и Рабата, дочь Фернандо де Менесеса Сильвы и Масибради, 13-го графа де Сифуэнтес, и Каталины Луизы Рабаты и Эстрасольдо.

 Мария дель Пилар де Кастехон и Сильва (1750—1806), 12-я маркиза де Лансароте, 8-я маркиза де Грамоса, 4-я маркиза де Веламасан, 3-я маркиза де Альбасеррада, графиня де Корунья, виконтесса де Ториха, виконтесса де лас Вегас-де-Матуте. Дочь предыдущего и Бернарды де Сильвы и Рабаты.
 Супруг — дядя Мартин Педро де Кастехон и Давила (1730—1793), 18-й граф де Корунья, маркиз де Беленья, граф де Паредес, виконт де Ториха.
 Супруг — Мартин Педро де Кастехон и Сальседо (1734—1793), 2-й граф де Фуэртевентура и 4-й граф де Вильярреа.

 Мария Луиза де Сильва и Кастехон Пачеко и Вильялонга (1765—1825), 13-я маркиза де Лансароте, 10-я маркиза де Грамоса, 5-я маркиза де Веламасан, 5-я маркиза де Алькончель, 15-я графиня де Сифуэнтес, 9-я маркиза де Альбасеррада, графиня де ла Рибера. Дочь Хуана де Менесеса Сильвы и Рабаты, 14-го графа де Сифуэнтес, и Марии Бернарды Гонсалес де Кастехон и Вильялонга (1741—1775).
 Супруг — Хуан Баутиста Мария де Керальт и де Пинос (1758—1803), 7-й граф де Санта-Колома, 5-й маркиз де Бесора, 5-й маркиз де Альболоте.

 Хуан Баутиста де Керальт и Сильва (1786—1865), сын предыдущей, 14-й маркиз де Лансароте, 11-й маркиз де Грамоса, 8-й граф де Санта-Колома, 9-й маркиз де Алькончель, 6-й маркиз де Бесора, 6-й маркиз де Альболоте, 10-й маркиз де Альбасеррада, 16-й граф де Сифуэнтес, 7-й граф де ла Куэва, 7-й граф де ла Ривера.
 Супруга — Мария дель Пилар Букарелли Себриан и Фернандес де Миранда (1789—1828), 5-я маркиза де Вальеэрмосо, маркиза де Каньете, 8-я графиня де Херена, 10-я графиня де лас Амаюэлас, 9-я графиня де Фуэнклара, 6-я маркиза де Вальдекарсана, 10-я маркиза де Тарасена, 11-я графиня де Тахалу и виконтесса де Урсуа.

 Хуан Баутиста де Керальт и Букарелли (1814—1873), сын предыдущего, 15-й маркиз де Лансароте, 12-й маркиз де Грамоса, 6-й маркиз де Вальеэрмосо, 11-й граф де лас Амаюэлас, 9-й граф де Санта-Колома, 7-й маркиз де Альболоте, 7-й маркиз де Бесора, 10-й маркиз де Алькончель, 11-й маркиз де Альсеррада, 8-й граф де ла Куэва, 17-й граф де Сифуэнтес, 8-й граф де ла Ривера, 7-й маркиз де Вальдекарсана, 17-й маркиз де Каньете, 14-й маркиз де Тарасена, 11-й граф де Эскаланте, 17-й граф де Тахалу, 10-й граф де Вильямор, 8-й граф де Фуэнклара.
 Супруга — Мария Доминга Бернальдо де Кирос и Колон Ларреатеги (1816—1884) дочь Антонио Марии Бернальдо де Кироса и Родригеса де лос Риоса, 6-го маркиза де Монреаль, маркиза де Сантьяго, 6-го маркиза де ла Симада, и Иполиты Колон де Ларреатеги и Бакедано, дочери 12-го герцога де Верагуа.

 Иполито де Керальт и Бернальдо де Кирос (1841—1877), сын предыдущего, 16-й маркиз де Лансароте, 13-й маркиз де Грамоса, 7-й маркиз де Вальеэрмосо, 12-й граф де лас Амаюэлас, 10-й граф де Санта-Колома, 8-й маркиз де Бесора, 11-й маркиз де Алькончель, 12-й маркиз де Альбасеррада, 9-й граф де ла Куэва, 9-й граф де ла Ривера, 8-й маркиз де Вальдекарсана, 18-й маркиз де Каньете, 15-й маркиз де Тарасена, 12-й граф де Эскаланте, 18-й граф де Тахалу и 11-й граф де Вильямор.
 Супруга — Мария Эльвира Зинаида Фернандес-Макейра и Оянгурен (1845—1906), дочь Ремигио Фернандеса и Макейры и Фресии Оянгурен и Скуэлья.

 Энрике де Керальт и Фернандес-Макейра (1867—1933), старший сын предыдущего, 17-й маркиз де Лансароте, 14-й маркиз де Грамоса, 8-й маркиз де Вальеэрмосо, 13-й граф де лас Амаюэлас, 11-й граф де Санта-Колома, 12-й маркиз де Алькончель, 10-й граф де ла Куэва, 10-й граф де ла Ривера, 9-й маркиз де Вальдекарсана, 19-й маркиз де Каньете, 16-й маркиз де Тарасена, 13-й граф де Эскаланте, 19-й граф де Тахалу, 12-й граф де Вильямор, 11-й граф де Херена, 10-й граф де ла Куэва, 10-й граф де ла Ривера и виконт дель Инфантадо.
 Супруга — Бригида Хиль-Дельгадо и Олосабаль (1889—1956), дочь Карлоса Антонио Валентина Хиль-Дельгадо и Такона и Марии Бригиды де Оласабаль и Гонсалес де Кастехон, 2-й маркизы де Берна.

 Энрике Керальт и Хиль-Дельгадо (1910—1992), сын предыдущего, 18-й маркиз де Лансароте, 15-й маркиз де Грамоса, 9-й маркиз де Вальеэрмосо, 12-й граф де Санта-Колома, 20-й маркиз де Каньете, 13-й маркиз де Алькончель, 14-й граф де лас Амаюэлас, 14-й граф де Эскаланте, 20-й граф де Тахалу, 13-й граф де Вильямор, 12-й граф де Херена, 11-й граф де ла Куэва и 11-й граф де ла Ривера.
 Супруга — Мария Виктория де Чаварри и Поведа (1911 — ?), дочь Виктора де Чаварри и Андуиса, 1-го маркиза де Триано, и Марии Хосефы де Поведа и Эчагуэ.

 Луис Фелипе Бенитес Луго и Масьё (род. 1938), 19-й маркиз де Лансароте (с 1967 года), 11-й маркиз де ла Флорида (с 2008 года), 5-й маркиз де Арукас (с 2016 года), сын Луиса Бенитеса Луго и Асканио (1916—2008), 11-го маркиза де ла Флорида, и Марии дель Росарио Масьё и Фернандес дель Кампо, 3-й маркизы де Арукас (1917—2003).
 Супруга — Мария Виктория Карраско и Сеговия.

См. также 
 Завоевание Канарских островов
 Маркиз де Каньете
 Граф де Санта-Колома
 Маркиз де Грамоса
 Маркиз де Альболоте
 Граф де лас Амаюэлас
 Граф де Херена
 Граф де Вильямор

Источники 
 Abreu Galindo, fray Juan de. Historia de la conquista de las siete islas de Canaria, ed. crítica de A. Cioranescu (Santa Cruz de Tenerife, Goya, 1955).
 Acevedos, José Miguel de Mayoralgo y Lodo, Conde de los. «El linaje sevillano de Villacís», en Anales de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía n.º 4 (1996—1997), pp. 7-120.
 Argote de Molina, Gonzalo. Nobleza del Andaluzía (Sevilla, 1588), pp. 81-82.
 «Ascendencia de Don Luis Benítez de Lugo y Brier, marqués de la Florida» [árbol de costados] en Revista de Historia n.º 33 (t. V, La Laguna de Tenerife, enero de 1932), pp. 80-82.
 Castillo, Francisco Javier. «Los apuntes insulares del Conde de Cumberland y John Layfield» en Revista de Filología de la Universidad de La Laguna n.º 17 (1999), pp. 245—259.
 Clar Fernández, José Manuel. «Pleitos por la sucesión al marquesado de Lanzarote» en XII Jornadas de Estudios sobre Lanzarote y Fuerteventura [septiembre de 2005], vol. I, t.I (Arrecife, Cabildos Insulares de Lanzarote y Fuerteventura, 2008), pp. 47-64.
 Elenco de grandezas y títulos nobiliarios españoles (Instituto «Salazar y Castro»-CSIC, varios años).
 García Luján, José Antonio. «De nobleza canaria» en Revista de Historia Canaria n.º 187 (2005), pp. 123—133
 Gismera Velasco, Tomás. «Genealogía de los Bravo de Lagunas de Atienza» en el blog Gentes de Atienza.
 Layna Serrano, Francisco. Historia de la Villa de Atienza (Guadalajara, AACHE, 2004), pp. 213—219.

Маркизы Испании